Нивис (англ. Nevis) — многозначный термин.

 Нивис — город в округе Хаббарт, штат Миннесота, США.
 Нивис — тауншип в округе Хаббарт, Миннесота, США.

См. также 
 Невис (значения)